De Dunkleosteidae zijn een familie van uitgestorven arthrodire placodermen die leefde tijdens het Devoon. Het gigantische toproofdier Dunkleosteus terrelli is het bekendste lid van deze groep.

Fylogenie 
Terwijl leden van Dunkleosteidae eerder werden beschouwd als nauwe verwanten van het geslacht Dinichthys (toen ze niet als synoniemen van elkaar waren) en gegroepeerd in de familie Dinichthyidae, hebben recentere fylogenetische studies aangetoond dat de twee taxa twee zeer verschillende clades binnen Arthrodira vertegenwoordigen. Dunkleosteidae werd vervolgens benoemd als de zustertaxon van de familie Panxiosteidae, die samen de superfamilie Dunkleosteoidea (een van de drie belangrijkste clades van Eubrachythoraci) omvatte. Dunkleosteidae werd dus cladistisch gedefinieerd als het typegeslacht Dunkleosteus en alle andere geslachten in Dunkleosteoidea nauwer verwant aan Dunkleosteus dan aan Panxiosteus.

De fylogenie van Dunkleosteidae uit de Zhu & Zhu-studie uit 2013 wordt weergegeven in het onderstaande cladogram:
Echter, de daaropvolgende 2016 Zhu et al. studie met een grotere morfologische dataset herstelde Panxiosteidae ver buiten Dunkleosteoidea, waardoor de status van Dunkleosteidae als een clade-groepering los van Dunkleosteoidea in twijfel wordt getrokken, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:{{clade|{{clade
  |label1=Coccosteomorphi
  |1=
  |label2=Pachyosteomorphi
  |2={{clade
   |1=Rhachiosteus pterygiatus
   |2={{clade
    |label1=Dunkleosteoidea
    |1=
    |label2=Aspinothoracidi
    |2={{clade
     |1=Tapinosteus heintzi
     |2={{clade
      |1=
      |2={{clade
       |1=Dinichthys herzeri
       |2={{clade
        |1=Hadrosteus rapax
        |2={{clade
         |1=Gorgonichthys clarki
         |label2=Selenosteidae
         |2={{clade
          |1=Heintzichthys gouldii
          |2=Pachyosteus bulla
          |3=Gymnotrachelus hydei'
          |4=Stenosteus angustopectus          |5=Brachyosteus dietrichi          |6= }} }} }} }} }} }} }} }} }}|style=font-size:85%;line-height:85%|label1=Eubrachythoraci}}

 Geslachten DunkleosteusHet typegeslacht Dunkleosteus is bekend van zeelagen uit de Laat-Frasnien en Famennien van Europa, Marokko en Noord-Amerika. De bekendste soort Dunkleosteus terrelli staat bekend als 's werelds eerste toproofdier van gewervelde dieren en wordt geschat op een lengte tot zes meter; andere soorten als Dunkleosteus raveri worden echter geschat een meter lang te zijn.EastmanosteusEastmanosteous is een divers geslacht van middelgrote tot enigszins grote roofzuchtige arthrodiren die qua anatomie sterk lijken op de soort Dunkleosteus. Eastmanosteus verschilt van Dunkleosteus door een unieke knobbelversiering op de huidoppervlakken van de platen, een opvallend gevormde nekplaat en hechtingen die meer zigzaggend zijn. De best bestudeerde soort Eastmanosteus calliaspis behoort mogelijk niet tot dit geslacht vanwege de recent gewaardeerde verwantschap met het geslacht Xiangshuiosteus uit het Emsien.GolshanichthysFossielen van Golshanichthys worden gevonden in verouderde mariene lagen van het Frasnien in de buurt van Kerman, Iran.HeterosteusHeterosteus komt uit het Midden-Devoon en kwam voor in Europa en Groenland. Het is een van de grotere leden van de familie, met een geschatte lichaamslengte van maximaal zes meter.KiangyousteusKiangyousteus yohii uit het Midden-Devoon vertegenwoordigt de eerste arthrodire die vanuit China is beschreven. Fossielen zijn bekend van de Guanwuformatie uit het Laat-Givetien tot het Vroeg-Frasnien van de provincie Sichuan.XiangshuiosteusXiangshuiosteus werd oorspronkelijk beschreven als een arthrodire incertae sedis uit het Laat-Emsien met anatomische kenmerken die wijzen op zowel buchanosteïden als coccosteïden. Met de herwaardering van Kiangyousteus wordt nu gedacht dat het een dunkleosteïde is die het nauwst verwant is aan Eastmanosteus calliaspis''.

Placodermi